Dunfermline East steht für:

 Dunfermline East (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Dunfermline East (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus